Incantation steht für:

 eine EP der Band Grotesque, siehe Incantation (EP)
 eine Metal-Band aus den USA, siehe Incantation (US-amerikanische Band)
 eine britische Band für traditionelle südamerikanische Musik, siehe Incantation (britische Band)
 einen taiwanesischen Horrorfilm aus dem Jahr 2022, siehe Incantation (Film)

Siehe auch:
 Incantations